Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 начался 25 марта 2021 и закончится в ноябре 2022 года. В нём участвуют 53 сборные, соревнующиеся за 14 мест в финальном раунде.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификационного раунда состоялась 28 января 2021 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Команды были разбиты на шесть корзин, согласно рейтингу, заработанному в ходе выступлений на последних трёх чемпионатах Европы (в том числе и в отборочных турнирах).

Групповой этап 
Девять победителей групп и одна лучшая команда из занявших вторые места, выходят напрямую в финальную стадию. Остальные команды играют стыковые матчи. При этом, при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.
Если несколько из «вторых» команд набрали в этих матчах одинаковое количество очков, в силу вступают следующие критерии:

 разница мячей;
 количество голов;
 количество голов на выезде;
 рейтинг «фэйр-плей»;
 жребий.

Если по окончании группового этапа две или более команд набрали равное количество очков, для определения первенства применяются следующие критерии:
 количество очков, набранных в матчах между данными командами;
 разница мячей в матчах между данными командами;
 количество забитых голов в матчах между данными командами;
 количество голов в матчах между данными командами, забитых гостями.

Если после применения критериев 1, 2, 3 и 4 две команды по-прежнему имеют равные показатели, эти же критерии применяются ещё раз уже только для этих двух команд. Если и это не приводит к результату, применяются критерии 5 и 6.

 результаты всех матчей в группе: 1) разница мячей, 2) количество забитых голов;
 жребий.

Если две команды имеют абсолютно идентичные показатели перед последним матчем в группе и играют вничью, то по окончании основного времени проводится серия пенальти.

Группа A 

Источник: УЕФА

Группа B 

Источник: УЕФА

Группа C 

Источник: УЕФА

Группа D 

Источник: УЕФА

Группа E 

Источник: УЕФА

Группа F 

Источник: УЕФА

Группа G 

Источник: УЕФА

Группа H 

Источник: УЕФА

Группа I 

Источник: УЕФА

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Учтены только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Стыковые матчи 
Жеребьёвка стыковых матчей состоялась 21 июня 2022 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

|}

Квалифицировавшиеся команды

Бомбардиры 

12 мячей

  Гонсалу Рамуш

7 мячей

  Чуквубуике Адаму
  Романо Шмид
  Лои Опенда

  Андраш Немет
  Йонатан Буркардт
  Абель Руис

  Джошуа Зиркзе
  Фабиу Виейра
  Роко Шимич

6 мячей

  Фоларин Балоган
  Юссуфа Мукоко
  Кристиан Хлинссон
  Серхио Гомес

  Йорген-Странд Ларсен
  Фабиу Силва
  Матей Труса

  Наатан Скюття
  Зеки Амдуни
  Антони Эланга

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023
Чемпионаты Европы по футболу среди молодёжных команд